Joan Graafland (1652-1706), advocaat bij het Hof van Holland
 Joan Graafland (1733-1821), onder andere directeur van de Sociëteit van Suriname 
 Jhr. Joan Graafland, heraldicus
 Jhr. Mr Joan Graafland, politicus